La sigla MCC puede referirse a:

Empresas 
 Metallurgical Corporation of China o China Metallurgical Group Corporation, empresa china de propiedad estatal fundada en 1982, con sede en Pekín (China).
 Mondragón Corporación Cooperativa o Corporación Mondragón, el grupo de cooperativas y empresas originario del País Vasco y actualmente extendido por el resto de España y del mundo.

Número romano 
 MCC, el número 1200 en la numeración romana.

Partido político 
 Movimiento de los Ciudadanos para el Cambio, en francés: Mouvement des citoyens pour le changement, el partido político de Bélgica.
Moviment Comunista de Catalunya, partido político español que actuó en Cataluña.

Religión 
 Movimiento de Cursillos de Cristiandad, movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el seno de la Iglesia católica.

Tecnología 
 MCC Interim Linux, obsoleta distribución de Linux.
 MCC/MNC, del inglés Mobile Country Code/Mobile Network Code, dos códigos numéricos usados conjuntamente para identificar el país y los operadores de telefonía móvil.
 Multiversion Concurrency Control, el método para control de acceso, generalmente usado por sistemas de gestión de bases de datos.

Televisión 
 Morandé con compañía, programa de televisión chileno.

Siglas